Лазур — яскраво-синій колір; блакить.
 Лазур — яскраво-синя фарба.
 Лазур (геральдика) — геральдична барва синього кольору.
 Лазуровий — синій колір.
 Берлінська лазур — мінеральний пігмент синього кольору

Примітки